Нечепуренко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нечепуренко, Дмитрий Валерьевич (род. 1986) — российский филолог, литературовед, литературный критик, педагог.
 Нечепуренко, Иван Иванович (1918—1990) — участник Великой Отечественной войны, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза.